Albert Polge – calciatore francese
 Jacques Polge – profumiere francese
 Olivier Polge – profumiere francese